Julius Biada (Köln, 1992. november 3. –) német labdarúgó, az 1. FC Kaiserslautern középpályása.

További információk 
Julius Biada adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1992-ben született személyek
Német labdarúgók
A Bayer 04 Leverkusen II labdarúgói
A Schalke 04 II labdarúgói
Az SV Darmstadt 98 labdarúgói
A Fortuna Köln labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek